Breaza kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Roemenië:

Steden 
 Breaza (Prahova), een stad in district Prahova

Gemeenten 
 Breaza (Buzău), een comună in district Buzău
 Breaza (Mureș), een comună in district Mureş
 Breaza (Suceava), een comună in district Suceava

Dorpen 
 Breaza (Bistrița-Năsăud), een dorp in Negrileşti, in district Bistriţa-Năsăud
 Breaza (Braşov), een dorp in Lisa, in district Braşov
 Breaza (Neamț), een dorp in Bârgăuani, in district Neamț